

Wydarzenia 

 Europa
 Sycylijskie miasto Gela założone przez Greków.